Le terme Dudswell peut se référer à :

Toponymie

Canada
 Dudswell, une municipalité la MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec.
 Dudswell (canton), canton de la municipalité de Dudswell, dans la MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec.
 Dudswell-Jonction, un lieu-dit de la municipalité de Dudswell, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec.